Schedule I — список веществ определённый  США. Для попадания в этот перечень для веществ необходимо соответствие следующим требованиям:
 Препарат или другое вещество имеет большой потенциал для злоупотребления.
 Препарат или другое вещество в настоящее время не имеет общепринятого медицинского использования при лечении в США.
 Существует недостаток общепринятой безопасности при применении препарата или другого вещества под медицинским наблюдением.

За исключением специально разрешенных случаев, для любого лица незаконно:
 производить, сбывать или распространять, или владеть с целью производства, сбыта или распространения контролируемого вещества; или
 создавать, сбывать или распространять, или владеть с намерением сбыта или распространения контрафактного вещества.

Дополнительные вещества добавляются в список Министром здравоохранения и социальных служб США в соответствии с 21 CFR 1308.49.

Полный список веществ в Schedule I приведен ниже. Для каждого вещества приведён код .

Опиаты

Производные опия

Галлюциногенные или психоделические вещества

Депрессанты

Стимуляторы

Каннабимиметические агенты

Примечания

Ссылки 
Контролируемые вещества на сайте Drug Enforcement Administration Министерства юстиции США

Списки:Наркотики
Регулирование в сфере наркотических и психотропных веществ в США